Anschütz est un patronyme allemand notamment porté par :
Daniela Anschütz-Thoms (1974), patineuse de vitesse allemande ;
Ernst Anschütz (1780-1861), compositeur et poète allemand ;
Gerhard Anschütz (1867-1948), juriste allemand ;
Hermann Anschütz (1802-1880), peintre allemand ;
Jacques-Albert Anschütz (1835-1902), compositeur français ;
Ottomar Anschütz, inventeur, photographe, et pionnier du monde du cinéma ;
Philip Anschutz (1939), homme d'affaires et milliardaire américain ;
Richard Anschütz (1852-1937), chimiste allemand.

Divers 
J. G. Anschütz (1856), manufacture d'armes.

Patronyme allemand